Mit Sächsisch-Schlesische Eisenbahn wird bezeichnet:

 die Sächsisch-Schlesische Eisenbahngesellschaft
 die von dieser gebaute Bahnstrecke Dresden–Görlitz